Тобечик — название населённых пунктов в России

 Тобечик — прежнее название села Челядиново в Ленинском районе Крыма.
 Тобечик — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Тобечик — солёное озеро в Крыму.